Рос (кириллицей) — романская фамилия. Известные носители:

 Рос, Бертиль (1943—2016) — шведский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 Рос, Джузеппе (1942—2022) — итальянский боксёр.
 Рос, Фредерик де (род. 1958) — бельгийский блок-флейтист.
 Рос, Хавьер (род. 1990) — испанский футболист.
 Рос Гарсиа, Хосе (1920—2001) — испнский поэт и писатель.
 Рос-Марба, Антони (род. 1937) — испанский дирижёр.

См. также 
 Барон де Рос
  (кириллицей) как сокращение
  (кириллицей)
  (латиницей)